Ла́ссе Шёне (; ) — датский футболист, атакующий полузащитник клуба НЕК. Выступал за сборную Дании.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Люнгбю» уже в шестнадцатилетнем возрасте был замечен скаутами нидерландского «Херенвена». В первую команду попасть так и не смог и даже думал о возвращении в Данию.

В 2006 году Шёне был приглашён в «Де Графсхап», в составе которого дебютировал 11 августа 2006 года во встрече с «Гоу Эхед Иглз». Всего в сезоне сыграл в 36 матчах и забил 5 мячей. Поначалу в основном выходил на замену, но позднее стал футболистом основного состава.

Начиная с сезона 2008/09 выступал за НЕК, с которым подписал трёхлетний контракт. В сезоне 2009/10 практически не играл из-за серьёзной травмы колена.

18 апреля 2012 года подписал трёхлетний контракт с «Аяксом».

В январе 2021 года расторг контракт с «Дженоа». 12 февраля подписал контракт до конца сезона с клубом «Херенвен».

9 июня 2021 года подписал двухлетний контракт с НЕК.

В сборной 
За молодёжную сборную Дании выступал в период с 2007 по 2008 год, сыграл 9 матчей, забил 1 гол.

В сборной Дании дебютировал 12 августа 2009 года в товарищеском матче против сборной Чили.

Был включён Мортеном Ольсеном в заявку сборной Дании на чемпионат Европы-2012.

Участник чемпионата мира 2018 года.

Достижения 
«Де Графсхап»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2006/07

«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2012/13, 2013/14, 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2013, 2019
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2017

Статистика по сезонам

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Херенвен»